Ро́ллер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Роллер, Альфред (1864—1935) — австрийский художник, иллюстратор, дизайнер и педагог; представитель модерна в австрийской живописи.
 Роллер, Андреас Леонгард (Андрей Адамович; 1805—1891) — немецкий театральный художник, работавший в Санкт-Петербурге (1833—1879).
 Роллер, Генрих (1839—1916) — немецкий стенограф, изобретатель, автор учебника по стенографии.
 Роллер, Карл Францевич (1896—1937) — деятель советских спецслужб.
 Роллер, Николай Иванович (1851—1922) — русский (донской) архитектор.
 Роллер, Николай Николаевич (1901—1973) — гардемарин армии Врангеля, участник Движения Сопротивления во Франции, сын Н. И. Роллера.

Другое 
 Роллер — приспособление для скручивания чайных листьев в чаеводстве.
 Роллер — тип канцелярской ручки.
 Роллер — человек, катающийся на роликовых коньках.